Fueß ist der Nachname von:
 Erich Fueß (* 1880),  deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)
Hanna Fueß (1886–1972), Celler Heimatschriftstellerin
Hartmut Fueß (* 1941), deutscher Kristallograph und Materialwissenschaftler